Robert Barker (schilder) (1739-1806)
 Robert Barker (voetballer) (1847-1915)
Robert Barker (politicus) (1987)